Николай Владимирович Лавров:
 Лавров, Николай Владимирович (1805—1840) — русский оперный певец.
 Лавров, Николай Владимирович (1911—1981) — советский учёный-химик, академик АН Узбекской ССР.